Ángel María Cortellini (1819 – post 1887) – pittore italiano
 Camillo Cortellini (1561-1630) – compositore italiano
 Roberto Cortellini (1982) – calciatore italiano